9-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 12 клубами в 2000 году. Чемпионом в 3-й раз стал бишкекский СКА-ПВО, бишкекское «Динамо» было серебряным призёром, 3-е место во 2-й раз подряд занял «Полёт» из Бишкека.

Турнирная таблица

Ссылки 
Результаты на RSSSF

2000
Футбол в Азии в 2000 году
2000 год в Киргизии